Troviscal pode ser:

 Troviscal - freguesia no concelho de Oliveira do Bairro, Portugal
 Troviscal - freguesia no concelho da Sertã, Portugal

Desambiguação